3 miejscowości w Polsce: 
 Rembów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Rembów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Rembów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków

Zobacz też: Rembowo